Deux navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Southdown :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1926.
 Le  était un destroyer de classe Hunt lancé en 1940 et mis au rebut en 1956.

Southdown